Верн Кнудсен — американський фізик-акустик.
 Ерік Кнудсен — канадський актор.
 Єнс Кнудсен — воротар футбольної збірної Фарерських островів.
 Івонне Кнудсен — данська байдарочниця.
 Йонас Кнудсен — данський футболіст.
 Кім Кнудсен — данський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Кнуд Леонард Кнудсен — чемпіон літніх Олімпійських ігор 1912 року, гімнаст.
 Кнут Кнудсен — норвезький велогонщик, чемпіон світу, олімпійський чемпіон.
 Ларс Кнудсен — данський математик та криптограф.
 Магнус Норденген Кнудсен (* 2001) — норвезький футболіст, півзахисник російського клубу «Ростов» та молодіжної збірної Норвегії.
 Мартін Кнудсен — данський фізик.
 Петур Кнудсен (* 1998) — фарерський футболіст, нападник данського клубу «Люнгбю».
 Сідсе Бабетт Кнудсен — данська акторка, лауреатка та багаторазова номінантка низки національних та міжнародних кінематографічних нагород.
 Якоб Кнудсен — данський письменник.

 Дифузія Кнудсена
 Число Кнудсена — один з критеріїв подібності руху розріджених газів.